Nunki bezeichnet:

 mesopotamische Gottheiten, siehe Nunki (Ninki)
 die sumerische Stadt Eridu
 einen Doppelstern im Sternbild Schütze, siehe Nunki (Stern)